Desa Tanggung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanggung (administrativ by i Indonesien, lat -8,13, long 111,89), Jawa Timur, 
 Desa Tanggung (administrativ by i Indonesien, lat -8,08, long 113,21), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar